Нингуно, Гранха има више значења:

 Нингуно, Гранха (Амека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Нингуно, Гранха (Охуелос де Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Нингуно, Гранха (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Нингуно, Гранха (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Нингуно, Гранха (Текискијапан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Нингуно, Гранха (Толиман), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Нингуно, Гранха (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику